Grec est un substantif ou un adjectif qui peut désigner ou caractériser :
 du point de vue géographique moderne, les Grecs sont les habitants de la Grèce et les membres de la nation grecque, vivant à Chypre et dans d'autres îles, ainsi qu'une large diaspora.
 du point de vue culturel et linguistique, les locuteurs de la langue grecque, ou plus spécifiquement :
 du grec ancien (environ -1000 à -330),
 de la koinè grecque (environ -330 à 330),
 du grec médiéval ou grec byzantin (environ 300 à 1453),
 du grec moderne (depuis 1453),
 du pontique jadis parlé sur le pourtour de la mer Noire,
 du griko parlé en Calabre.
 du point de vue des écritures, l'alphabet grec.
 du point de vue religieux :
 lorsque l'on parle de « dieux grecs » on désigne la religion grecque antique par distinction des « dieux romains » de la religion romaine antique ;
 lorsque l'on parle de « grecs » parmi les chrétiens, c'est pour distinguer ceux qui suivent le « rite byzantin » (qu'ils soient orthodoxes ou catholiques) de ceux qui suivent le « rite romain » (tous catholiques) qui eux sont appelés « latins ».
 du point de vue historique, les États grecs (Empire byzantin, Empire de Nicée, Empire de Trébizonde, Despotat d'Épire, Despotat de Mistra, Principauté de Théodoros) sont désignés par opposition aux États latins d'Orient (Empire latin de Constantinople, Royaume de Jérusalem, Principauté d'Antioche, Comté d'Édesse, Comté de Tripoli, Royaume de Chypre, Saint-Jean-d'Acre, Comté de Jaffa).
 dans le domaine de la climatologie, le grec est un vent méditerranéen de nord-est.
 dans le domaine des jeux de hasard, le mot « grec » était employé par mishellénisme pour désigner un tricheur (Les Tricheries des Grecs dévoilées ; l'art de gagner à tous les jeux, Robert-Houdin, 1861).
 dans le domaine de la navigation, le Grec est le surnom d'une épave de mer Méditerranée nommée en réalité le Sagona.
 Grec est un mot d'argot qui désigne le sandwich kebab, principalement utilisé en région parisienne.

Sigles

GREC peut désigner :
 Le Groupe de recherche sur les cétacés ;
 Le Groupe de réflexion entre catholiques entre catholiques traditionalistes et l’Église de France ;
 Le Groupe de recherches et d'essais cinématographiques ;
 Le GRoupement des Écrivains Conseils, une association professionnelle, à but non lucratif, de professionnels de la communication écrite, écrivains publics - écrivains conseils ;
 Le groupe de recherche sur les émetteurs de chaleur, qui a notamment publié une étude comparée sur les différents émetteurs de chaleur ;
Le Groupe régional d'experts sur le climat.

Divers 
 Le G.R.E.C. est une série télévisée française.